Hans Nägeli ist der Name folgender Personen:

* Hans Nägeli (1865–1945), Schweizer Politiker (DP)
 Hans Franz Nägeli (1497–1579), Schweizer Politiker und Feldherr
 Hans Georg Nägeli (1773–1836), Schweizer Musikpädagoge und Komponist
 Hans Konrad Nägeli (1768–1828), Schweizer Pfarrer und Landwirt
 Hans Jakob Nägeli (1736–1806), Schweizer Pfarrer, Komponist und Chorleiter